

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Łętowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów 
 Łętowo – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo 
 Łętowo – przysiółek wsi Piecki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki
 Łętowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Zobacz też 
 Krajewo-Łętowo, Łętowo-Dąb